Калан () — вид ссавців з родини куницевих
 Калан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан